Hårby steht für:

 Hårby (Skanderborg Kommune), Ort in der Region Midtjylland, Dänemark 
 Hårby Sogn, Kirchspielgemeinde in der Kommune Assens, Region Syddanmark, Dänemark

Siehe auch:
 Walküre von Hårby, archäologischer Fund